Satara ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Satara (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Satara (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Satara (Distrikt)

Šatara ist der Familienname folgender Personen:
 Miloš Šatara (* 1995), bosnischer Fußballspieler